Regeringsgatan är ett gatunamn som förekommer på flera orter:

 Anderslöv, se Regeringsgatan, Anderslöv
 Gislaved, se Regeringsgatan, Gislaved
 Gnosjö, se Regeringsgatan, Gnosjö
 Hjo, se Regeringsgatan, Hjo
 Höganäs, se Regeringsgatan, Höganäs
 Karlshamn, se Regeringsgatan, Karlshamn
 Landskrona, se Regeringsgatan, Landskrona
 Simrishamn, se Regeringsgatan, Simrishamn
 Stockholm, se Regeringsgatan, Stockholm

Gator i Sverige